Денежкино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Денежкино — деревня, Истринский район, Московская область.
 Денежкино — посёлок, Ивдель, Свердловская область.